Samuel J. Walker (Birmingham, 1978) is een Engelse professioneel golfer.

Walker baardein 2007 opzien tijdens het US Open op Oakmont. Als nieuwkomer op het US Open leek alles goed te gaan. Na een vroege start en par, par, birdie stond hij een paar minuten aan de leiding. Na 36 holes stond hij niettemin +27. Na de tweede ronde bracht hij een score binnen van 89. Op de Amerikaanse PGA Tour vestigde hij hiermee een record. Later dat jaar werd hij vierde bij de The Quinn Direct British Masters op The Belfry.

Walker speelde in 1995 in de nationale selectie en werd in 1998 professional. Hij won in 2006 op de Murcar Links Golf Club de Scottish Challenge van de European Challenge Tour. Hij maakte een derde ronde van 64 in stormachtig weer en een laatste ronde van 65 om de overwinning binnen te halen. 

In 2007 eindigde hij als nummer 80 bij de Europese PGA Tour, zodat zijn spelerskaart automatisch verlengd werd, maar in 2009 kreeg hij rugklachten en verloor hij zijn kaart weer. Eind 2009 ging hij voor de tiende keer naar de Tourschool, maar haalde geen spelerskaart voor 2010, en zal dus weer op de Challenge Tour spelen.

Gewonnen
 2000: Hawkstone Park (MasterCard Tour)

Challenge Tour
 2007: Scottish Challenge
 2010: ALLIANZ Open Côtes d'Armor Bretagne
 2012: Scottish Hydro Challenge

Trivia
 Walker is een volle neef van tourspeler Tom Whitehouse.
Engels golfer